Andrzej Iwiński (1934–2013) – polski aktor
 Andrzej Iwiński (1946–2020) – polski żeglarz